Татьяна Николаевна Чернова:
 Чернова, Татьяна Николаевна (1929—2016) — советская и российская журналистка.
 Чернова (Петрова), Татьяна Николаевна (род. 1953) — удмуртская поэтесса, журналистка, переводчица.